Steiner puede referirse a:

Personas 
 Adalbert Steiner (24 de enero de 1907 - 10 de diciembre de 1984), futbolista rumano.
 Claude Steiner (6 de enero de 1935 - 9 de enero de 2017), doctor en psicología, discípulo y colega de Eric Berne (creador del Análisis transaccional) y fundador con él de la Asociación Internacional de Análisis Transaccional (ITAA).
 Felix Steiner (23 de mayo de 1896 - 17 de mayo de 1966), militar y político alemán, miembro de las SS.
 Fred Steiner (24 de febrero de 1923 - 23 de junio de 2011), compositor, conductor, orquestador y arreglista para televisión, radio y cine, de nacionalidad estadounidense.
 George Steiner (23 de abril de 1929 - 3 de febrero de 2020), crítico y teórico de la literatura y de la cultura, y escritor.
 Jacob Steiner (c. 1617 - 1683), primer y más conocido 'luthier' austriaco.
 Jakob Steiner (1796 - 1863), matemático suizo.
 Lajos Steiner (14 de junio de 1903 - 22 de abril de 1975), maestro internacional de ajedrez húngaro-australiano.
 Matthias Steiner (25 de agosto de 1982 -), levantador de pesas y campeón olímpico alemán.
 Maximilian Raoul Walter Steiner (10 de mayo de 1888 - 28 de diciembre de 1971), compositor austriaco de música para cine.
 Paul Steiner (23 de enero de 1957 -), exfutbolista alemán que jugaba como defensor.
 Rick Steiner (9 de marzo de 1961 -), luchador profesional estadounidense.
 Rudolf Steiner (27 de febrero de 1861 - 30 de marzo de 1925), esoterista austriaco.
 Scott Steiner (29 de julio de 1962 -), luchador profesional estadounidense.
 Sigfrit Steiner (31 de octubre de 1906 - 21 de marzo de 1988), actor teatral, cinematográfico y televisivo de nacionalidad suiza.

Miscelánea 
 Adalbert Steiner, personaje del videojuego 'Final Fantasy IX'.
 Casa Steiner, una facción del universo de ficción 'BattleTech', en concreto, la familia gobernante del Estado Sucesor llamado 'Mancomunidad de Lira'.
 Teorema de Steiner, teorema usado en la determinación del momento de inercia de un sólido rígido sobre cualquier eje, dado el momento de inercia del objeto sobre el eje paralelo que pasa a través del centro de masa y de la distancia perpendicular (r) entre ejes.